Фёдор Васи́льевич Шутко́в (, д. Шипилово, Московская губерния, РСФСР, СССР — ) — советский яхтсмен, первый чемпион Олимпийских игр по парусному спорту в СССР, победитель чемпионата Европы и Северной Африки, заслуженный мастер спорта СССР (1960), заслуженный тренер РСФСР.

Биография 

Работал трактористом в колхозе до 1942 года. С 1942 по 1944 год служил стрелком-мотористом на катере в 70-м погранотряде на реке Амур в Казакевичево. В 1944 году погранотряд был переведён на Чёрное море, где Шутков был участником боёв в Днепровском лимане и за освобождение Одессы. Получил тяжёлое ранение и после госпиталя был направлен служить в Москву. Служба проходила на катере первого заместителя Министра внутренних дел СССР Серова И. А.. Демобилизован в 1949 г., работал мотористом на водном стадионе «Динамо».

В 1992 году признан инвалидом Великой Отечественной войны.

Выступал с 1946 по 1952 годы за «Динамо» (Москва), а с 1953 года за ЦСК ВМФ (Москва).

Увлекался бегом на длинные дистанции, тренируясь вместе с Владимиром Куцем.

23-кратный чемпион СССР:
 Класс «Л-3» — 1 титул: 1948
 Класс «Л-4» — 1 титул: 1951
 «Звёздный» — 13 титулов: 1953—1962, 1964—1965, 1969
 Неоднократный чемпион СССР по буерному спорту.

Принимал участие в пяти Олимпиадах:
 1952 — «6mR», матрос (экипаж: Николай Ермаков, Кирилл Кожевников, Борис Лобашков, Николай Матвеев) — 11 место
Достаточно вспомнить о самоотверженном поступке матроса Ф. Шуткова из экипажа Ермакова. Во время одной из гонок, проходившей при свежем ветре, на «Цирцее» соскочила с места краспица. Шутков быстро взобрался на мачту, установил краспицу на место и целых три часа удерживал её руками, чтобы не прерывать гонку.

 1956 — «Звёздный», матрос (рулевой — Тимир Пинегин) — 8 место
 1960 — «Звёздный», матрос (рулевой — Тимир Пинегин) — 1 место
 1964 — «Звёздный», матрос (рулевой — Тимир Пинегин) — 5 место
 1968 — «Звёздный», матрос (рулевой — Тимир Пинегин)- 16 место

Награждён орденами: Орден Трудового Красного Знамени, Орден Отечественной войны II-й степени, «Знак Почёта» (1960) и медалями.

Скончался 18 декабря 2001 года. Похоронен на Красногорском кладбище.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фёдор Шутков на Олимпийских играх 

Яхтсмены СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы СССР по парусному спорту
Олимпийские чемпионы по парусному спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1952 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1956 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1960 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1964 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1968 года
Похороненные на Красногорском кладбище